Yahir Aharonov
 (Ehrenberg-Siday)-Aharonov-Bohm-effect
 Dorit Aharonov